interferencja (fizyka)
 interferencja (językoznawstwo)
 interferencja (pedagogika)
 interferencja (genetyka)